Donato Bottone (Polla, 1988. június 21. –) olasz labdarúgó, posztját tekintve csatár.

Források 
Donato Bottone adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1988-ban született személyek
Salerno megyeiek
Olasz labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Juventus labdarúgói
A Pro Patria labdarúgói
Az AC Pro Sesto labdarúgói
A Clermont Foot labdarúgói
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
Élő személyek